Мюзи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мюзи, Жан-Мари (1876—1952) — швейцарский политик, президент.
 Мюзи, Пьер (1910—1990) — швейцарский бобслеист и политик, чемпион зимних Олимпийских игр 1936 года по бобслею среди экипажей четвёрок.